Yangmei steht für:
 Yangmei (Taoyuan) (楊梅區), Bezirk der taiwanischen Stadt Taoyuan
 Yangmei (Chongyi) (扬眉镇), Großgemeinde im Kreis Chongyi in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Yangmei (Huazhou) (杨梅镇), Großgemeinde der Stadt Huazhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Yangmei (Rong) (杨梅镇), Großgemeinde im Kreis Rong im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Yangmei (Yangshan) (杨梅镇), Großgemeinde im Kreis Yangshan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Yangmei (Dehua) (杨梅乡), Gemeinde im Kreis Dehua in der chinesischen Provinz Fujian
 Yangmei (Shuicheng) (杨梅彝族苗族回族乡), Nationalitätengemeinde der Yi, Miao und Hui im Kreis Shuicheng in der chinesischen Provinz Guizhou
 den Obstbaum Myrica rubra (chinesisch: Yangmei)